Lacasa puede referirse a:

Lacasas, enzimas del grupo de las oxidasas.

Apellido

Pedro Lacasa, militar e historiador argentino del siglo XIX.
Matias Lacasa, empresario español de finales del siglo XIX, fundador de Viena-Capellanes.
Enrique Lacasa, actor español de finales del siglo XIX.
Luis Lacasa Navarro, arquitecto español del siglo XX.

Otros usos
 La casa, edificación para ser habitada.
 Lacasa S. A., empresa chocolatera.
 Embalse González-Lacasa o pantano de Ortigosa.
 Chocolates Lacasa, una empresa española de alimentación.